Związek Legionistek Polskich
 Związek Legionistów Polskich
 Związek Legionistów Puławskich
 Związek Literatów Polskich
 Związek Ludu Polskiego